Achille Sacchi (Milano, 5 dicembre 1904 – Cologno Monzese, 29 agosto 1990) – calciatore
 Achille Sacchi (Mantova, 1º luglio 1827-17 marzo 1890) – patriota risorgimentale